Сеута:

 Сеута — небольшой полуанклав Испании на северном побережье Марокко, прямо напротив Гибралтара.
 Сеута — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа.